Der Turin Half Marathon ist ein Halbmarathon in Turin, der im September stattfindet und zu den bedeutendsten Straßenläufen Italiens zählt. Im November 1999 von den Organisatoren des Turin-Marathons als lokales Event ins Leben gerufen, ist er seit 2000 ein hochklassiges Sportereignis mit internationaler Beteiligung.

Start und Ziel der Strecke ist am Borgo Medievale im Parco del Valentino.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:01:37 h, Nicholas Kipchirchir Togom (KEN), 2012
 Frauen: 1:09:54 h, Agnes Jepkemboi Kiprop (KEN), 2009

Siegerliste 
Quellen: ENDU:

Weblinks 
 Offizielle Website (italienisch)

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Italien
Halbmarathon